Vallparadís, barri de Terrassa
 Parc de Vallparadís, parc urbà de Terrassa
 Castell cartoixa de Vallparadís, edifici de Terrassa
 Estació de Vallparadís Universitat, estació de tren de Terrassa
 Club Korfbal Vallparadís, equip de korfbal de Terrassa
 Torrent de Vallparadís, torrent de Terrassa